Der Name Guyans bezeichnet zwei Gemeinden im französischen Département Doubs:

Guyans-Durnes
Guyans-Vennes